

Яблонове — село, громада округу Битча, Жилінський край.
 Яблонове — село, громада округу Малацки, Братиславський край.

Див. також 
 Яблоново